Агва Камарон има више значења:
 Агва Камарон, Позо де Агила (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Камарон, Сан Мартин (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику